Чемпионат Эстонии по футболу 1924 — четвёртый независимый чемпионат Эстонии по футболу.

В борьбе за первенство старт взяли 4 команды.

Чемпионом в третий раз стал «Спорт».

Раунд 1

Раунд 2

Финал
Финал состоял из серии матчей до двух побед.

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1924
Футбол в Европе в 1924 году
1924 год в Эстонии